

Film
Bulls and Bears – cortometraggio del 1919 prodotto dalla Rothacker Outdoor Pictures
Bulls and Bears – cortometraggio del 1930 diretto da Mack Sennett

Tv
Bulls and Bears – episodio del 1998 della serie tv The Net